Banco Comercial Português - um banco de Portugal;
Tropas Paraquedistas de Portugal - uma unidade militar das Forças Armadas Portuguesas
BCP (telecomunicações), antiga companhia de celular brasileira

Desambiguações de siglas